Batuwarno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Batuwarno, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Batuwarno (administrativ by i Indonesien, lat -7,99, long 111,00), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar